Мозирський повіт — адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі XVI—XX століттях:
 Мозирський повіт — повіт у Великому князівстві Литовському (1566-1793);
 Мозирський повіт — повіт у Російський імперії (1793-1918).